Guache puede hacer referencia a: 
 Guache, palabra proveniente del quechua «wakcha» 'pobre' y que habría tornado en 'maleducado' y/o 'violento';
 Guache, uno de los nombres con los que se conoce al coatí;
 ortografía en castellano del galicismo gouache, un tipo de pintura artística;
 Guache, un instrumento de percusión típico de Venezuela y de Colombia;
 El Guache, un parque nacional de Venezuela;
 Guache, en Colombia, Ecuador y Venezuela, denominación coloquial y peyorativa para alguien grosero;
 Guache, entre los chibchas de Colombia, «señor» o «guerrero» (fem. guaricha, «princesa»).